Slaven – prenome maschile slavo
 14708 Slaven – asteroide della fascia principale
 Bernie Slaven – calciatore irlandese